Brezrepno letalo (ang. Tailless aircraft) je letalo, ki nima drugih horizontalnih površin razen glavnega krila. Krmila za krmiljenje po višini in krmila za nagib so nameščena na glavnem krilu. Brezrepno letalo lahko ima vertikalen rep, obstajajo pa tudi letala povsem brez repa npr. leteče krilo Northrop B-2.

Prednosti brezrepnega letala so manjši zračni upor in manjša radarska opaznost. Večina brezrepnih letal ima delta krilo, npr. nadzvočni Concorde. Concorde je bil eno izmed redkih brezrepnih potniških letal. Tudi najhitrejše letalo Lockheed SR-71 Blackbird ni imel horiznotalnega repa.

Slabosti so zmanjšana krmarljivost in kdaj tudi manjša stabilnost.

Seznam brezrepnih letal

Glej tudi
Center tlaka

Sklici

Bibliografija
 Poulsen, C.M. "Tailless trials, Tribute to a British Pioneer: The Dunne Biplanes and Monoplane.", "p. 557.", "p. 558." Flight, 27 May 1943, pp, 556–558.

Zunanje povezave
 Tailless Aircraft  - discussion of design and stability.

Brezrepna letala
Letala